Piani ima više značenja:
 Piani, Alessandria
 Piani, Avellino
 Piani, Genoa
 Piani, Savona
 Piani, Sondrio
 Piani, Teramo
 Piani, Torino